Das Damendoppel der Australian Open 1977 (Januar) war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidigerinnen waren Evonne Cawley und Helen Gourlay. Das Finale bestritten Dianne Fromholtz und Helen Gourlay gegen Betsy Nagelsen und Kerry Reid, das Fromholtz und Gourlay in drei Sätzen gewannen.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 

Damendoppel
1977 (Januar)